Stanisław Zamoyski (1519–1572)
 Stanisław Antoni Zamoyski (1834–1881) – polski arystokrata, działacz społeczny i polityczny, zesłany w głąb Imperium Rosyjskiego.
 Stanisław Kostka Zamoyski (ujednoznacznienie)